Ростислав Юрьевич Борисенко () — советский и украинский самбист и дзюдоист, серебряный призёр Всесоюзных юношеских игр 1985 года по самбо, чемпион (1997, 2000), серебряный (1994, 1995, 2001) и бронзовый (1996, 1999) призёр чемпионатов Европы по самбо, чемпион (1993, 1994), серебряный (1996, 2000) и бронзовый (1999) призёр чемпионатов мира по самбо, серебряный призёр розыгрыша Кубка мира 1992 года по самбо, Заслуженный мастер спорта Украины. Выступал в полутяжёлой весовой категории (до 100 кг). Наставниками Борисенко были Пётр Карамалак и В. Кисель.

Борисенко является выпускником юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Адвокат, специалист в сфере строительства, недвижимости и земельных правоотношений, председатель юридической фирмы «Гранд».

Примечания

Ссылки 
 

Дзюдоисты по алфавиту
Самбисты по алфавиту
Самбисты СССР
Дзюдоисты Украины
Самбисты Украины
Чемпионы Европы по самбо
Чемпионы мира по самбо
Выпускники Киевского университета
Адвокаты Украины